Коларж () — чеське прізвище. Відомі носії:
 Даніел Коларж (1985) — чеський футболіст.
 Ян Коларж (1986) — чеський хокеїст.

Чеські прізвища